Schat bezeichnet:
 Schat (Upa), ein rechter Nebenfluss der Upa

Ferner ist Schat der Familienname von
 Peter Schat (1935–2003), niederländischer Komponist, Musikpädagoge und Musikschriftsteller

Siehe auch:
 Schadt
 Schatt
 Schad